El príncipe Ricardo, duque de Gloucester (nacido Richard Alexander Walter George; Windsor, 26 de agosto de 1944) es el actual duque de Gloucester desde la muerte de su padre, el duque Enrique, en 1974. Desde su nacimiento es también un miembro de la familia real británica, príncipe del Reino Unido y ocupante de un puesto en la línea de sucesión al trono británico y de los reinos de la Mancomunidad de Naciones. Llevaba a cabo compromisos reales en nombre de su prima, la difunta reina Isabel II.

Infancia y juventud 
El príncipe Ricardo nació el 26 de agosto de 1944 en Hadley Common en Hertfordshire. Su padre era el príncipe Enrique, duque de Gloucester, el tercer hijo del rey Jorge V y la reina María. Su madre era la princesa Alicia, duquesa de Gloucester (nacida Lady Alice Christabel Montagu-Douglas-Scott), hija de John Montagu-Douglas-Scott, VII duque de Buccleuch y de Lady Margaret Bridgeman.

Siendo nieto del monarca británico, concedido el título de Su Alteza Real el príncipe Ricardo de Gloucester desde su nacimiento. Al momento de nacer era el quinto en la línea de sucesión al trono británico y segundo en línea para el ducado de Gloucester, después de su hermano el príncipe Guillermo (1941-1972).

La educación temprana del príncipe Ricardo fue hogareña; después, entró en la escuela Wellesley House, Broadstairs y en el Eton. El 1963 se matriculó en el Magdalene College de Cambridge para estudiar arquitectura y grado de bachiller en Artes en junio de 1966, procediendo máster en Artes en 1971.

Matrimonio 
El 8 de julio de 1972, S.A.R. se casó con la danesa Brígida van Deurs, hija de Asger Preben Wissing Henriksen y Vivian van Deurs en la iglesia parroquial de St. Andrew en Barnwell, Northamptonshire.

Tuvieron tres hijos:
 Alexander Windsor, conde de Úlster (n. 24 de octubre de 1974); m. de 2002 con Dra. Claire Booth;
 Davina Lewis (nacida 19 de noviembre de 1977); casada con Gary Lewis.
 Rose Gilman (nacida 1 de marzo de 1980); casada con George Gilman

Títulos 
 26 de agosto de 1944 - 10 de junio de 1974: Su Alteza Real el príncipe Ricardo de Gloucester;
 10 de junio de 1974 - presente: Su Alteza Real el duque de Gloucester.

Distinciones honoríficas 
  Venerable Orden de San Juan (Gran Prior)
  Orden de la Jarretera (Caballero de la Jarretera)
  Real Orden Victoriana (Gran Cruz)
  Medalla de Servicio de San Juan 
  Orden Mexicana del Águila Azteca (Collar)
  Orden de San Olaf (Gran Cruz)
  Orden Sueca de la Estrella Polar (Gran Cruz)
  Real Orden de la Corona de Tonga (Gran Cruz)
  Orden de los Tres Divinos Poderes (Miembro 1.ª Clase)
  Estrella de las Islas Salomón (SSI);

 Placas (KG, GCVO, GCStJ) :   .

Armas y ancestros 

Estandartes

Sucesión

Referencias 

Casa de Windsor
Príncipes de Reino Unido
Grandes priores de la Orden de San Juan
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Olaf
Orden de la Estrella Polar
Orden Hospitalaria
Gloucester, Ricardo
Doctores honoris causa por la Universidad de Santo Tomás (Filipinas)
Anglicanos del Reino Unido
Británicos del siglo XX
Gloucester, Ricardo
Bandas categoría especial de la Orden Mexicana del Águila Azteca